Robot puede referirse a:

 El robot, sistema electromecánico que, por su apariencia o sus movimientos, parece tener un propósito propio.
 El robot o bot, programa informático que imita el comportamiento de un ser humano en Internet.
 El robot, un tipo de cámara.
 Robot, nombre del perro que descubrió las pinturas rupestres de la Cueva de Lascaux.
 Robot, personaje de ficción de la serie de televisión Perdidos en el espacio.
 El robot de cocina, un electrodoméstico.
 Robots, película de animación de 2005, dirigida por Chris Wedge y Carlos Saldanha.
 U.S. Robots and Mechanical Men, empresa ficticia que fabrica robots en el , en la serie de novelas y cuentos cortos de robots del escritor estadounidense Isaac Asimov.

Enlaces externos